Goričani (Čačak), een plaats in de Servische gemeente Čačak
 Goričani (Podgorica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Podgorica